Ри́ксдаг (, от  — государственный, имперский, и  — сейм, собрание, «шведский сейм») — однопалатный парламент Швеции, состоящий из 349 членов, избираемых по пропорциональной системе сроком на четыре года. Риксдаг возглавляется спикером — . Является высшим представительным и законодательным органом Швеции. Здание риксдага находится в центре Стокгольма на острове Хельгеандсхольмен. Спикер Риксдага предлагает парламенту кандидатуру на пост премьер-министра.

История 
Впервые «собрание сословий» было созвано в г. Арбуга в 1435 году в ходе народного восстания против датско-шведско-норвежского короля Эрика Померанского. Особенностью стало заседание сразу четырёх сословий: крестьян, горожан, знати и духовенства, что позволяет считать их первым в Швеции сословно-представительным органом. Собрание в Арбуге в 1435 провозгласило вождя восстания Энгельбректа Энгельбректсона правителем страны.

Впоследствии риксдаг сыграл решающую роль в установлении власти Густава I Вазы, что предопределило его государственную роль в XVII и XVIII вв. В 1561 году получил современное название, в 1611 году были определены его функции: одобрение законов, принятие решений о заключении союзов с иностр. державами, объявление войны и др. В «эру свобод» (1718—1772) являлся главным законодательным органом, после 1772 стал собираться только по решению короля. В 1866 году стал двупалатным (состоял из Первой палаты (Första kammaren) и Второй палаты (Andra kammaren)). В результате реформы, проведенной Улофом Пальме в 1969—1971 годах, стал однопалатным.

Парламентские комитеты 
В риксдаге функционируют 15 парламентских комитетов, по 17 мест в каждом, распределяемые пропорционально количеству мандатов, полученных партиями по результатам последних выборов:

 Комитет по социальным вопросам (Socialförsäkringsutskottet)
 Комитет по вопросам Конституции (Konstitutionsutskottet)
 Комитет по вопросам культуры (Kulturutskottet)
 Комитет по вопросам обороны (Försvarsutskottet)
 Комитет по образованию (Utbildningsutskottet)
 Комитет по окружающей среде и сельскому хозяйству
 Комитет по финансовым вопросам (Finansutskottet)
 Комитет по вопросам внешней политики (Utrikesutskottet)
 Комитет по здравоохранению
 Комитет по вопросам промышленности и торговли
 Комитет по вопросам правосудия (Justitieutskottet)
 Комитет по вопросам рынка труда (Arbetsmarknadsutskottet)
 Комитет по вопросам социального страхования (Socialförsäkringsutskottet)
 Комитет по налогам и сборам

Выборы

Порядок проведения выборов 
Очередные выборы в риксдаг проводятся путём всеобщего прямого тайного голосования один раз в четыре года, во второе воскресенье сентября (последние выборы были 9 сентября 2018 года). В тот же день проходят выборы в собрания региональных органов (ландстинги) и местных муниципалитетов. Право голоса на выборах в риксдаг имеют шведские граждане, достигшие к моменту их проведения 18 лет и занесенные в списки избирателей.

Территория Швеции поделена на избирательные округа, за которыми закреплены 310 мандатов риксдага. Остальные 39 мандатов являются уравнивающими и заполняются по общим результатам голосования по всей стране. Право быть представленными в парламенте имеют партии, набравшие не менее 4 % от общего числа голосов избирателей или не менее 12 % голосов в любом избирательном округе.

В период между очередными могут проводиться досрочные выборы. В таком случае мандатный период действует до момента следующих очередных выборов. Досрочных выборов не проводилось со времени вступления в силу ныне действующего Акта о форме правления в 1975 году.

Подсчёт голосов на общенациональном уровне осуществляет избирательное управление (Valmyndigheten), на районном уровне — земские правления, на муниципальном уровне — избирательное правление (Valnämnd).

Результаты последних выборов 

Последние выборы состоялись 9 сентября 2018 года; ни одна из двух основных коалиций не сумела получить большинство в Риксдаге из-за удачного выступления правоконсервативной партии Шведские демократы.

Примечания

Источники 
 http://free-referat.ru/referats/geografia/id5922/page14/

Ссылки 

 Официальный сайт
 История Риксдага

Политика Швеции
Швеция
Право Швеции
Государственное устройство Швеции